

Persone
 Antonietta "Tati" Casoni – cantante italiana
 Bernard Casoni – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Filippo Casoni – cardinale italiano
 Filippo Maria Casoni – storico italiano
 Giacomo Dal Monte Casoni – politico italiano
 Giambattista Casoni – giornalista e politico italiano
 Gian Chiarion Casoni – dirigente sportivo italiano
 Giovanni Casoni – ingegnere, storico e archeologo italiano
 Giovanni Battista Casoni – pittore italiano
 Giulia Casoni – tennista italiana
 Guido Casoni – poeta, giurista e latinista italiano
 Luigi Vannicelli Casoni – cardinale italiano
 Tommaso Casoni – medico italiano

Altro
 Casoni – cognome italiano
 Casoni – frazione di Calice al Cornoviglio in provincia della Spezia
 Casoni – frazione di Borghetto Lodigiano in provincia di Lodi
 Casoni – frazione di Carbonara al Ticino in provincia di Pavia
 Casoni – frazione di Fontanigorda nella città metropolitana di Genova
 Casoni dei Peri – frazione di Mortara in provincia di Pavia
 Casoni Sant'Albino – frazione di Mortara in provincia di Pavia
 Casoni – frazione di Pieve Porto Morone in provincia di Pavia
 Casoni Borroni – frazione di Mezzana Bigli in provincia di Pavia
 Casoni – l'unica frazione di Mussolente in provincia di Vicenza
 Casoni – frazione di Sedico, in provincia di Belluno
 Casoni – frazione di Luzzara in provincia di Reggio Emilia
 Casoni – località (non frazione) di Longare in provincia di Vicenza
 Casoni – località (non frazione) di Fontaniva in provincia di Padova
 Casoni – contrada di Cepagatti in provincia di Pescara
 Casoni – tipiche abitazioni dei contadini veneti della pianura
 Intradermoreazione di Casoni – esame diagnostico per l'echinococcosi ideato da Tommaso Casoni